Artilleros (metrostation) - metrostation in Madrid, gelegen aan onderstaande straat
 Pico de Artilleros - straat in Madrid